Dieser Artikel referiert Umfragen und Prognosen zur Wahl zum 21. Deutschen Bundestag.

Dargestellt wird der Prozentsatz an Wählern, der laut Umfrageergebnissen geneigt ist, eine bestimmte Partei zu wählen.

Sonntagsfrage 
 Aktuelle Umfragen 
Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten zwei Wochen. Der Umfragewert der in den Umfragen führenden Partei ist farblich hervorgehoben.

 Ältere Umfragen

Dynamische Sonntagsfrage 

Bei den Umfragen kommt es teilweise zu deutlich unterschiedlichen Ergebnissen, was unter anderem auf die unterschiedlichen Erhebungsmethoden und Gewichtungsverfahren der Institute zurückzuführen ist.

Die Ermittlung von Durchschnittswerten aus den verschiedenen Umfragen kann daher – neben den Umfragen selbst – ein weiteres Instrument für die Ermittlung möglichst realistischer Stimmungsbilder sein. Mit den gemittelten Werten aus den jeweils letzten Sonntagsfragen der einzelnen Institute soll dabei die politische Stimmung besser abgebildet werden als durch die jeweilig letzte Befragung einzelner Institute.

Die untere Tabelle ist dynamisch, d. h. eine ältere wird durch die neueste Umfrage eines Institutes ersetzt und so der Mittelwert aus allen Umfragen errechnet. Liegt die letzte Veröffentlichung eines Institutes über zwei Wochen zurück, wird sie hierfür nicht mehr berücksichtigt.

Monatliche Mittelwerte 

In der unteren Tabelle sind die Monatsmittelwerte der einzelnen Parteien aufgeführt. Der Mittelwert ergibt sich aus allen Umfragen des betreffenden Monats. Die Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Monat gibt die Anzahl der berücksichtigten Umfragen an. Die Monatswerte werden zur Berechnung der parlamentarischen Mehrheiten von diversen Koalitionsmöglichkeiten herangezogen.

Parlamentarische Mehrheiten 
Es handelt sich bei der folgenden Tabelle um die Darstellung von Parlamentsmehrheiten auf Basis der Zweitstimmen-Umfragen. Die Zahlen zeigen den Prozent-Anteil der Parlamentssitze auf der Grundlage der jeweiligen monatlichen Mittelwerte. Aufgeführt sind jene Konstellationen, die momentan aus politisch-inhaltlichen Gründen realistisch sind. Derzeit nicht im Bundestag vertretene Parteien unter der 5-Prozent-Hürde sind nicht einbezogen.

Potenzielle Bündnisse, die nach Umfragen eine Mehrheit hätten, sind entsprechend der größten Fraktion farblich markiert.

Sonntagsfrage nach Region und Personengruppen

West- und Ostdeutschland 
Traditionell werden nach einer Bundestagswahl die Ergebnisse aufgeteilt in alte Länder mit West-Berlin und neue Länder mit Ost-Berlin veröffentlicht.

Westdeutschland

Ostdeutschland

Bundesländer 
Bayern

Mecklenburg-Vorpommern

Nordrhein-Westfalen

Altersgruppen

Geschlecht 
Frauen

Männer

Prognosen zu Sitzverteilung und Direktmandaten

Sitzverteilung im Bundestag 
In einigen der hier dargestellten Prognosen wird angenommen, dass der Südschleswigscher Wählerverband in Schleswig-Holstein zur nächsten Bundestagswahl erneut antritt und ein Mandat erhalten könnte. Gelänge dies nicht, würde sich die prognostizierte Gesamtzahl der Sitze im Bundestag jeweils um einen Sitz verringern.

Direktmandate

Wahlkreis-Sieger

Prognose nach Wahrscheinlichkeit

Wahlkreis-Zweitplatzierte

Weitere Umfragen

Direktwahlfrage Bundeskanzler

Aktuelle Umfragen

Ältere Umfragen

Umfragen zu Koalitionen

Umfragen zur bevorzugten Koalition

Umfragen zur Bewertung von Koalitionen

CDU/CSU 
Es gibt Sonntagsfragen, deren Ergebnisse der Unionsparteien getrennt nach CSU in Bayern und CDU im Rest Deutschlands veröffentlicht werden.

Potenzial-Analyse

Einzelnachweise 

Deutschland
Bundestagswahlen